Det finns flera personer med namnet Britt Johansson:

 Britt Johansson (kulstötare), SM-vinnare i kulstötning och femkamp, född 1949
 Britt Johansson (spjutkastare), SM-vinnare i spjutkastning, född 1940